Bertolínia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Bertolínia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí